Малый Ржавец — название населённых пунктов:

Россия 
 Малый Ржавец — посёлок в Покровском районе Орловской области.

Украина 
 Малый Ржавец — село в Каневском районе Черкасской области.